Сергей Фурсенко: Фурсенко, Сергей Александрович (род. 1954) — российский менеджер продюсер, спортивный функционер. Президент РФС (2010—2012).
 Фурсенко, Сергей Михайлович (1937—2018) — советский архитектор.